Тасбата има више значења:

 Тасбата (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тасбата (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику